Jorge Alcocer Villanueva (León (Mexique), dans l'État de Guanajuato, né le ) est un économiste et une personnalité politique mexicaine.

Biographie 

Militant de plusieurs organisations politiques de gauche, Jorge Alcocer a collaboré avec plusieurs partis politiques et fut le leader du Partido Fuerza Ciudadana.

Liens externes 
  Perfil en El Universal

Personnalité politique mexicaine
Naissance en avril 1955